Леота́р () — французская фамилия; также топоним и название.

Фамилия 
  (1907—1975) — французский политик; отец Филиппа и Франсуа Леотаров. 
  (1838—1870) — французский цирковой артист, воздушный гимнаст; изобретатель трапеции.
  (род. 1966) — французский шахматист. 
 Леотар, Филипп (1940—2001)— французский актёр и певец; старший сын Андре Леотара.
 Леотар, Франсуа (род. 1942) — французский политик; младший сын Андре Леотара. 
  — французский дворянский род из Гиени.

Другое 
 Леотар — гора на территории общины Требинье в Республике Сербской.
 «Леотар» ― футбольный клуб из города Требинье, Босния и Герцеговина.

См. также